Starrett ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Starrett (1903–1986), US-amerikanischer Schauspieler
 Jack Starrett (1936–1989), US-amerikanischer Filmregisseur
 Nicole Starrett, US-amerikanische Schauspielerin, Filmproduzentin und Drehbuchautorin
 Vincent Starrett (1886–1974), kanadisch-US-amerikanischer Journalist, Essayist, Schriftsteller und Bibliophiler